Fladda kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fladda, Treshnish Isles, Skottland, Argyll and Bute, 
 Fladda, Slate Islands – en ö i den Slate Islands, Argyll and Bute, Skottland
 Fladda-chùain – en ö i Yttre Hebriderna, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar